Il termine boulder deriva dallo svedese "bullersten" ("pietra rumorosa") ed è passato a significare in inglese "grosso masso roccioso".

Geografia

Stati Uniti d'America 
Tale parola ha generato numerosi toponimi in zone rocciose degli Stati Uniti, fra cui:
 Boulder (Colorado) – in Colorado, USA
 Boulder (Montana) – in Montana, USA
 Boulder (Utah) – in Utah, USA
 Boulder (Wyoming) – in Wyoming, USA
 Contea di Boulder – in Colorado, USA
 Boulder City – in Nevada, USA

Australia 
 Boulder (Australia) – in Australia Occidentale

Sport 
 Bouldering – l'attività sportiva di scalare un masso con l'utilizzo di appositi crash pad, senza corda e moschettoni.

Altro 
 Boulder Dash – videogioco
 8489 Boulder – asteroide della fascia principale